Semchuk est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1971), joueur de hockey sur glace canadien
Martin Semchuk (1914-2000), homme politique canadien de la Saskatchewan
 (née en 1948), photographe artistique canadienne

Homonymie de patronyme